Banc del Japó, banc central del Japó
 British Dental Journal, revista científica de referència en el camp de l'odontologia